

Biologia
I Rhynchota, ordine di insetti dotati di un rostro, che utilizzano per nutrirsi tra cui, tra le altre, troviamo le specie:
 Cimex lectularius, chiamata anche  "cimice dei letti"
 Palomena prasina e Nezara viridula chiamate anche "cimice verde"
 Halyomorpha halys, chiamata anche "cimice asiatica" o "cimice marmorata marrone"
 Eurydema ventralis, chiamata anche "cimice dei cavolfiori"
 Pyrrhocoris apterus, chiamata anche "cimice rossonera" o "cimice del carabiniere".
 Graphosoma italicum, chiamata anche "cimice delle piante" o "cimice della frutta"
 Arocatus melanocephalus, chiamata anche "cimice dell'olmo"
 Arocatus longiceps e Corythucha ciliata, chiamate anche "cimice del platano"

Geografia
Čimice – un comune della Repubblica Ceca

Tecnologia
Cimice – un termine della cultura di massa e della narrativa per indicare una microspia

Altri progetti